Fabinho, właśc. Fábio Henrique Tavares (ur. 23 października 1993 w Campinas) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie Liverpool oraz w reprezentacji Brazylii.

Kariera 
Fabinho zaliczył swój profesjonalny debiut 17 sierpnia 2012 roku podczas przegranego 1:2 meczu ligowego rezerw Realu Madryt z Villarreal CF. 8 maja 2013 roku Brazylijczyk zadebiutował w barwach pierwszego zespołu w wygranym 6:2 spotkaniu ligowym z Málagą. W meczu tym Fabinho zanotował asystę przy bramce Ángela Di Maríi. Po zakończeniu sezonu Fabinho powrócił do Rio Ave FC, zaś 19 lipca 2013 roku został na rok wypożyczony do AS Monaco.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 1 lutego 2020 r.

Osiągnięcia

AS Monaco 
 Mistrzostwo Francji: 2016/2017

Liverpool 
 Mistrzostwo Anglii: 2019/2020
 Tarcza Wspólnoty: 2022
 Liga Mistrzów UEFA: 2018/2019
 Superpuchar Europy UEFA: 2019

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 Profil w bazie BDFutbol 

Ludzie urodzeni w Campinas
Reprezentanci Brazylii w piłce nożnej
Piłkarze Rio Ave FC
Piłkarze Realu Madryt Castilla
Piłkarze Realu Madryt
Piłkarze AS Monaco FC
Piłkarze Liverpool F.C.
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Uczestnicy Copa América 2015
Uczestnicy Copa América 2016
Urodzeni w 1993
Uczestnicy Copa América 2021
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022